Sint-Gertrudiskapel (Oedingen), kapel in Oedingen bij de Duitse stad Remagen;
 Sint-Gertrudiskapel (Bergen op Zoom), kapel in de Nederlandse stad Bergen op Zoom;
 Gertrudiskapel, schuilkerk naast de Sint-Gertrudiskathedraal in Utrecht.